A franciaországi Montpellierben rendezték a tornászok egyéni összetett és szerenkénti Európa-bajnokságát 2015. április 13. és április 19. között.

A kontinensviadalon a lólengés szerenkénti döntőjében – a betegséggel küszködő – Hidvégi Vid az ötödik helyen végzett.

A versenyszámok időrendje 
Az Európa-bajnokság hivatalosan 5 versenynapból állnak. Az eb eseményei helyi idő szerint (GMT +01:00):

A versenyen részt vevő nemzetek 
Az Eb-n 39 nemzet 266 sportolója – 166 férfi és 100 nő – vett részt, az alábbi megbontásban:

F = férfi, N = nő

Eredmények

Éremtáblázat

Éremszerzők

Képgaléria 
A kontinensviadal érmesei:

Versenyszámok

Férfiak

Egyéni összetett

Talaj

Lólengés

Gyűrű

Ugrás

Korlát

Nyújtó

Nők

Egyéni összetett

Ugrás

Felemás korlát

Gerenda

Talaj

Megjegyzések

Jegyzetek 

tornász Európa-bajnokság
Torna